Kostely svatého Jakuba, tedy kostely zasvěcené apoštolu Jakubu Staršímu jsou nazývány v různých místech též jako kostel svatého Jakuba Staršího či kostel svatého Jakuba Většího.

Svatému Jakubovi Mladšímu, apoštolu zvanému též Jakub Menší nebo Jakub Alfeův, jsou obvykle zasvěceny kostely svatého Filipa a Jakuba.

Kostely jsou setříděny podle místa, s uvedením nejčastěji používaného názvu.

Česko

Hlavní město Praha 
 Kostel svatého Jakuba Většího (Kunratice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Petrovice)
 Bazilika svatého Jakuba Většího (Staré Město)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Stodůlky)
 Klášterní kostel svatého Jakuba Většího (Zbraslav)

Středočeský kraj 
Okres Benešov
 Kostel svatého Jakuba Většího (Čechtice)
 Kostel svatého Jakuba (Domašín)
 Kostel svatého Jakuba (Chvojen)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Kozmice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Popovice)
 Kostel svatého Jakuba (Soutice)
 Kostel svatého Jakuba (Vojkov)
Okres Beroun
 Kostel svatého Jakuba (Beroun) – též jako Většího
Okres Kladno
 Kostel svatého Jakuba Většího (Otruby)
 Kostel svatého Jakuba (Řisuty)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Želenice)
Okres Kolín
 Kostel svatého Jakuba Většího (Ovčáry)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Ratenice)
Okres Kutná Hora
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Jakub)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Kutná Hora)
 Kostel svatého Jakuba (Paběnice)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Vlkaneč)
Okres Mělník
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Kadlín)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Libiš)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Medonosy)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Minice)
Okres Mladá Boleslav
 Kostel svatého Jakuba (Mnichovo Hradiště)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Předměřice nad Jizerou)
Okres Nymburk
 Kostel svatého Jakuba Většího (Kounice)
Okres Praha-východ
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Sluštice)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Stříbrná Skalice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Zápy)
Okres Praha-západ
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Hostivice) – též jako Většího
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Tachlovice)
Okres Příbram
 Kostel svatého Jakuba Většího (Příbram) – též jako Staršího
Okres Rakovník
 Kostel svatého Jakuba Většího (Kněževes)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Městečko)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Oráčov)
 Kostel svatého Jakuba (Podbořánky)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Srbeč)

Jihočeský kraj 
Okres České Budějovice
 Kostel svatého Jakuba Většího (Boršov nad Vltavou)
 Kostel svatého Jakuba (Jílovice)
 Kostel svatého Jakuba (Týn nad Vltavou) (do roku 1569 sv. Kryštofa)
Okres Český Krumlov
 Kostel svatého Jakuba Většího (Benešov nad Černou)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Světlík)
Okres Jindřichův Hradec
 Kostel svatého Jakuba Většího (Hůrky)
 Kostel svatého Jakuba (Jindřichův Hradec)
Okres Písek
 Kostel svatého Jakuba Většího (Čížová)
Okres Prachatice
 Kostel svatého Jakuba Většího (Lhenice)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Prachatice)
 Kostel svatého Jakuba (Želnava)
Okres Strakonice
 Kostel svatého Jakuba Většího (Bílsko)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Malenice)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Sedlice)
Okres Tábor
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Tučapy) – též jako Většího

Plzeňský kraj 
Okres Domažlice
 Kostel svatého Jakuba Většího (Hostouň)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Staňkov II)
Okres Klatovy
 Kostel svatého Jakuba (Kolinec)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Předslav)
Okres Plzeň-jih
 Kostel svatého Jakuba (Kasejovice)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Nepomuk)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Prusíny)
Okres Plzeň-sever
 Kostel svatého Jakuba (Ledce)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Nečtiny)
 Kostel svatého Jakuba (Vidžín)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Žebnice)
Okres Rokycany
 Kostel svatého Jakuba (Drahoňův Újezd)
 Kostel svatého Jakuba (Mirošov)
Okres Tachov
 Kostel svatého Jakuba Většího (Brod nad Tichou)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Domaslav)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Kladruby)

Karlovarský kraj 
Okres Cheb
 Kostel svatého Jakuba (Horní Lomany)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Pomezí nad Ohří)
Okres Karlovy Vary
 Kostel svatého Jakuba (Bochov)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Močidlec)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Ostrov nad Ohří)
Okres Sokolov
 Kostel svatého Jakuba Většího (Sněžná)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Sokolov)

Ústecký kraj 
Okres Děčín
 Kostel svatého Jakuba Většího (Česká Kamenice)
Okres Chomutov
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Louchov)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Škrle)
 Kostel svatého Jakuba apoštola (Veliká Ves)
Okres Litoměřice
 Kostel svatého Jakuba apoštola (Čížkovice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Litoměřice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Vetlá)
Okres Louny
 Kostel svatého Jakuba apoštola (Cítoliby) – též jako Většího
 Kostel svatého Jakuba apoštola (Hřivice)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Lahovice) – též jako Staršího
 Kostel svatého Jakuba Většího (Slavětín)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Vroutek)
 Kostel svatého Jakuba (Žatec)
Okres Most
 Kostel svatého Jakuba Většího (Bedřichův Světec) – též jako Staršího
Okres Teplice
 Kostel svatého Jakuba apoštola (Mrzlice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Světec)
Okres Ústí nad Labem
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Svádov)

Liberecký kraj 
Okres Česká Lípa
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Bořejov)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Horní Libchava)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Kvítkov)
Okres Jablonec nad Nisou
 Kostel svatého Jakuba Většího (Železný Brod)
Okres Liberec
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Letařovice)
 Kostel svatého Jakuba apoštola (Václavice)
Okres Semily
 Kostel svatého Jakuba Většího (Košťálov)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Poniklá)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Přepeře)

Královéhradecký kraj 
Okres Hradec Králové
 Kostel svatého Jakuba Většího (Kratonohy)
 Kostel svatého Jakuba (Metličany)
 Kostel svatého Jakuba (Stračov)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Vysoký Újezd)
Okres Jičín
 Kostel svatého Jakuba Většího (Červená Třemešná)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Jičín)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Kopidlno)
Okres Náchod
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Černčice)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Červený Kostelec)
 Kostel svatého Jakuba (Jaroměř)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Ruprechtice)
Okres Rychnov nad Kněžnou
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Rybná nad Zdobnicí)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Skuhrov nad Bělou)
Okres Trutnov
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Bílá Třemešná)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Dolní Lánov)
 Kostel svatého Jakuba (Dolní Olešnice)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Chvaleč)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Úpice)

Pardubický kraj 
Okres Chrudim
 Kostel svatého Jakuba Většího (Práčov)
 Kostel svatého Jakuba (Raná)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Chroustovice)
Okres Pardubice
 Kostel svatého Jakuba (Přelouč)
Okres Svitavy
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Městečko Trnávka)
 Kostel svatého Jakuba (Polička)
Okres Ústí nad Orlicí
 Kostel svatého Jakuba Většího (Bučina)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Bystřec)
 Kostel svatého Jakuba (Česká Třebová)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (České Heřmanice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Nové Hrady)

Kraj Vysočina 
Okres Havlíčkův Brod
 Kostel svatého Jakuba Většího (Chotěboř)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Štoky)
Okres Jihlava
 Kostel svatého Jakuba Většího (Brtnice)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Jihlava) – též jako Staršího
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Kamenice) – též jako Většího
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Kněžice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Telč) – též jako Většího
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Vílanec)
Okres Pelhřimov
 Kostel svatého Jakuba Většího (Jiřice)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Křeč)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Mezilesí)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Veselá)
Okres Třebíč
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Jakubov)
 Kostel svatého Jakuba (Jemnice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Krhov)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Naloučany) – též jako Většího
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Stařeč)
Okres Žďár nad Sázavou
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Bukov) – též jako Většího
 Kostel svatého Jakuba Většího (Dalečín) – též jako Staršího
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Osová Bítýška)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Ostrov nad Oslavou) – též jako Většího
 Kostel svatého Jakuba Většího (Velká Losenice) – též jako Staršího

Jihomoravský kraj 
Okres Blansko
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Boskovice)
Okres Brno-město
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Brno)
Okres Brno-venkov
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Cvrčovice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Čučice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Nosislav)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Omice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Pohořelice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Rašov)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Veverská Bítýška)
Okres Břeclav
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Lednice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Moravská Nová Ves)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Nikolčice)
Okres Hodonín
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Ježov)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Želetice, okres Hodonín)
Okres Vyškov
 Kostel svatého Jakuba (Hvězdlice)
Okres Znojmo
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Černín) – též jako Většího
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Hodonice) – též jako Většího
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Konice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Olbramovice)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Vratěnín) – též jako Staršího
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Želetice, okres Znojmo)

Olomoucký kraj 
Okres Olomouc
 Kostel svatého Jakuba Většího (Drahanovice)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Velký Újezd)
Okres Prostějov
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Kostelec na Hané)
Okres Přerov
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Lipník nad Bečvou)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Rokytnice)
Okres Šumperk
 Kostel svatého Jakuba Většího (Lesnice)

Moravskoslezský kraj 
Okres Bruntál
 Kostel svatého Jakuba Většího (Dolní Moravice)
Okres Frýdek-Místek
 Kostel svatého Jakuba (Frýdek-Místek)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Horní Domaslavice)
Okres Nový Jičín
 Kostel svatého Jakuba (Spálov)
 Kostel svatého Jakuba (Stará Ves)
Okres Opava
 Kostel svatého Jakuba Většího (Dolní Guntramovice)
 Kostel svatého Jakuba (Hradec nad Moravicí)
Okres Ostrava-město
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Plesná)

Zlínský kraj 
Okres Kroměříž
 Kostel svatého Jakuba (Břest)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Chvalnov)
 Kostel svatého Jakuba (Roštín)
Okres Uherské Hradiště
 Kostel svatého Jakuba (Komňa)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Ostrožská Lhota)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Vlčnov)
Okres Vsetín
 Kostel svatého Jakuba (Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí)
Okres Zlín
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Tečovice)

Další země 

 Katedrála svatého Jakuba (Šibenik)

 Katedrála svatého Jakuba (Riga)

 Kostel svatého Jakuba (Adelsheim)
 Kostel svatého Jakuba (Neustadt in Sachsen)
 Špitální kostel svatého Jakuba (Žitava)

 Kostel svatého Jakuba Většího (Miłosław)
 Kostel svatého Jakuba (Sandoměř)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Szczyrk)
 Kostel svatého Jakuba (Toruň)
 Evangelický kostel apoštola Jakuba Staršího v Ustroni
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Wisła Mała)

 Kostel svatého Jakuba (Banská Bystrica)
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Levoča)
 Kostel svatého Jakuba (Trnava)

 Katedrála sv. Jakuba v Santiago de Compostela – poutní místo s hrobem sv. Jakuba

Spoluzasvěceno svatému Jakubovi 
 Kostel svatého Jakuba Staršího a svaté Filomény (Koclířov))
 Kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny (Stará Voda)
 Kostel svaté Kateřiny a svatého Jakuba Staršího
 Kostel svatého Jakuba a svatého Kryštofa z La Villette

Zaniklé kostely 
 Kostel svatého Jakuba Většího (Ervěnice) – zbořen v roce 1960
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Jindřichovice pod Smrkem) – zřícenina
 Kostel svatého Jakuba Většího (Kralupy u Chomutova) – zbořen 1976
 Kostel svatého Jakuba Většího (Radnice, voj. újezd Hradiště) – zbořen ve 2. polovině 60. let 20. století
 Kostel Saint-Jacques-de-la-Boucherie – pařížký kostel, zbořen 1797

Související články 
 Kostel svatého Filipa a Jakuba

Externí odkazy